Michal Sýkora může být:

 Michal Sýkora, hokejista (* 1973)
 Michal Sýkora (politik) (* 1953)
 Michal Sýkora (spisovatel) (* 1971)